Mädcheninternat steht für:
 allgemein ein Wohnheim für weibliche Schüler oder andere Auszubildende, siehe Internat #Geschlechtertrennung
 eine historische Schulform, siehe Mädchenpensionat

Siehe auch:
 Liste bestehender Mädchenschulen im deutschsprachigen Raum, Liste ehemaliger Mädchenschulen – zu einzelnen Schulen